Brian Williams (muzyk) – walijski muzyk (1964-)
 Brian Williams (pisarz) – brytyjski autor
 Brian Williams (dziennikarz) – amerykański dziennikarz (1959-)
 Brian Carson Williams – amerykański koszykarz (1969–2002)
 Brian Williams (polityk) – amerykański polityk (1942-)
 Brian Williams (rysownik) 
 Brian Williams (piłkarz)
 Brian Williams (lekkoatleta) – amerykański lekkoatleta (1994-)